Asocial kan syfta till:
 Antisocialt beteende - ett beteende som visar brist på omdöme och hänsyn till andra människor eller andras egendom
 Någon som föredrar ensamhet framför att umgås med andra